3. Liga 2022/23 steht für:
 3. Fußball-Liga 2022/23
 3. Liga (Handball) 2022/23
 3. Liga Frauen (Handball) 2022/23